Caligula é um gênero de mariposas.

Espécies
 Caligula anna (Moore, 1865)
 Caligula boisduvali (Eversmann, 1847)
 Caligula cachara Moore, 1872
 Caligula grotei (Moore, 1858)
 Caligula japonica Moore, 1872
 Caligula jonasi Butler, 1877
 Caligula kitchingi (Brechlin, 2001)
 Caligula lindia Moore, 1865
 Caligula simla (Westwood, 1847)
 Caligula thibeta (Westwood, 1853)

Mariposas